Габріела Конеська-Трайковська (мак. Габриела Конеска-Трајковска; 29 травня 1971, Скоп'є — 10 лютого 2010, Скоп'є) — македонський юрист і віце-прем'єр-міністр.
 Вілма Трайковська (мак. Вилма Трајковска) — колишня перша леді Македонії, дружина покійного президента Республіки Македонія Бориса Трайковського.

жіночі форми прізвищ